Xalxal – centro abitato del distretto di Babek, in Azerbaigian
 Xalxal – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian